Список небоскрёбов высотой от 100 м, находящихстя в городе Дананг (Вьетнам).

Список 
В список включены построенные, существующие здания.

Примечания

Ссылки 

Списки самых высоких зданий по городам
Здания и сооружения Дананга
Небоскрёбы Вьетнама